MPP je tričrkovna kratica, ki pomeni lahko:

 Mladost Pesem Prijateljstvo - študentski katoliški zbor iz Ljubljane
 Mestni potniški promet